Lourinhã, ville au Portugal
 Lourinhã, paroisse civile
 Lourinhã (DOC), alcool portugais.